Il doppio dell'Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thomas Fabbiano e Boris Pašanski hanno vinto il titolo del 2008.

Fabbiano ha fatto coppia con Matteo Marrai, ma ha perso nel 1º turno contro Philipp Marx e Rogier Wassen.

Alessio di Mauro e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale 6–4, 3–6, [10–4] Yves Allegro e Jesse Huta Galung.

Teste di serie

 Philipp Marx /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

 Rohan Bopanna /  Frank Moser (semifinali) 
 Amir Hadad /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2009